Arnulfo Arias el nombre puede referirse a:

 Arnulfo Arias Madrid, médico, escritor, político y embajador panameño. 
 Arnulfo Arias, corregimiento en el distrito de San Miguelito, en Panamá.